Walley steht für:
 Walley, ein Sprung im Eiskunstlauf

Walley ist der Familienname folgender Personen:
 Deborah Walley (1943–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Moira Walley, siehe Moira Walley-Beckett, kanadische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Samuel H. Walley (1805–1877), US-amerikanischer Politiker